римске и византијске цареве:
 Теодосије I (Флавије Теодосије, Теодосије Велики), римски цар (379—395)
 Теодосије II (Флавије Теодосије, Теодосије Млађи), византијски цар (408—405)
 Теодосије III, византијски цар (715—717)
 светитеље:
 Теодосије Антиохијски (Велики), светац из V и VI века
 Теодосије Печерски, светац из XI века, који је живео у Кијевској Русији
 Теодосије Бугарин, светац из XIV века, који је живео у Бугарској
 остале:
 Теодосије, српски монах и писац са краја XIII и почетка XIV века
 Теодосије Маричевић, кнез јасенички
 Теодосије Мраовић, београдски митрополит (1883—1889)